Športaši koji su nastupali pod imenom Jugoslavije su športaši koji su se natjecali pod zastavom bivše Jugoslavije: Kraljevina SHS/Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije (DFJ, FNRJ, SFRJ). Na Olimpijskim igrama nastupili su ukupno 30 puta, od čega 16 puta na ljetnim i 14 puta na zimskim. 

Nakon raspada Jugoslavije naslijedili su ih športaši:

 Bosne i Hercegovine
 Crne Gore
 Hrvatske
 Kosova
 Makedonije
 Slovenije
 Srbije

Ljetne Olimpijske igre

Rezultati na Igrama

Zimske Olimpijske igre

Rezultati na Igrama 

SFRJ u procesu raspadanja.

Države na Olimpijskim igrama
Šport u Jugoslaviji